Vodyanoy – spirito acquatico presente nelle mitologie slave
 Vodyanoy – cratere presente sulla superficie di Tritone